Дейер:

 Дейер — портовый город на юге Ирана, в провинции Бушир.
 Дейер — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Бушир.
 Дейер, Пётр Антонович (1832—1911) — русский юрист, судья, сенатор.